Suno est un personnage de Dragon Ball
 Suno est une commune italienne de la province de Novare